Plaatsen:
 Bock (Minnesota)
 Bock (Luxemburg)
Bock (eiland), een Duits eiland in de Oostzee

Muziekinstrument:
 Bock (doedelzak)

Bier:
 Bokbier

Persoon:
 Fedor von Bock, Duits generaal-veldmaarschalk